Вердо́н () — французская фамилия. Известные носители:

 Вердон, Гвен (1925—2000) — американская актриса и танцовщица.
 Вердон, Филипп (1886—1960) — британский гребец, серебряный призёр Олимпийских игр 1908.

Топоним 
 Вердон (тауншип, Миннесота)
 Вердон — река в юго-восточной части Франции, левый приток Дюранса.

См. также 
 Вердоне